И́влин Се́лби (; 6 июля 1871, Луисвилл, Кентукки, США — 7 декабря 1950, Вудленд-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса театра, немого и звукового кинематографа.

Биография 
Рождённая в Луисвилле, штат Кентукки, Селби, будучи юной, была всадником. Её карьера на сцене длилась двадцать пять лет. Она начала работать в репертуарных компаниях Проктора в Нью-Йорке после ухода из дома. Она играла в таких пьесах, как «Человеческие сердца», «Кошка и канарейка» в течение двух сезонов. Селби также играла в репертуарном театре, который находился в Большом театре в Рино, штат Невада. Затем она отважилась отравиться на запад, где она жила 18 месяцев в старом Центральном театре в Сан-Франциско, штат Калифорния. За этим последовал сезон в Сан-Диего, Калифорния, а затем длинный сезон на Аляске с Т. Д. Фроули. Во время тура на Аляске Ивлин играла роли наряжу с Вирджинией Торнтон.

В 1909 году Селби присоединилась к команде водевиля, покинув компанию «Бентли».

Селби начала свою кинокарьеру в 1912 году с компанией Essanay Studios в качестве ведущей леди Брончо Билли Андерсон и работала с этой компанией девять лет. Среди её работ в немых фильмах роли в таких картинах как «Муж индианки», первый голливудский проект Сесила Блаунта Демилля, и «Крылья» — лауреате первой кинопремии «Оскар» за лучший фильм. Она продолжала сниматься в кино до 1949 года, когда сыграла свою последнюю роль Белль в картине «Дулинсы из Оклохомы». Она участвовала в сериалах Фу Манчу и занималась внештатной работой на радио.

В ноябре 1950 года Селби перенесла сердечный приступ. Через две недели она была госпитализирована в Кинематографический загородный госпиталь в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где и умерла 7 декабря того же года на 80-м году жизни. Она была похоронена на кладбище Инглвуд-Парк в городе Инглвуд (Калифорния).

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище «Инглвуд-Парк»
Киноактрисы США